Orly ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Orly, Stadt im Département Val-de-Marne
 Orly-sur-Morin, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Kanton Orly im Département Val-de-Marne
 Flughafen Paris-Orly im Süden von Paris

Orly bezeichnet:
 Orly (Chanson), Chanson von Jacques Brel aus dem Jahr 1977
 Orly (Film), Film der Regisseurin Angela Schanelec aus dem Jahr 2010

Orły bezeichnet:
 Orły (Powiat Przemyski), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Gmina Orły, Landgemeinde in Powiat Przemyski der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Polnischer Filmpreis, jährlich zu vergebenden polnischen Filmpreis

Orly kann hinweisen auf:
 Orli Wald, der sog. "Engel von Auschwitz", Schreibvariante "Orly"